Rio Longa kan syfta på följande platser:

Angola 

 Longa (flod i Angola),

Brasilien 

 Rio Longá (vattendrag i Brasilien), Piauí, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar